Флаг муниципального образования Маякское сельское поселение Ленинского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом Маякского сельского поселения, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 18 ноября 2010 года.

Флаг Маякского сельского поселения является, наряду с основным муниципальным символом — гербом Маякского сельского поселения, официальным символом посёлка Маяк Октября. Среди прочего, флаг поднимается на плавсредствах принадлежащих посёлку Маяк Октября.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Маякского сельского поселения в красном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле два разветвлённых пучка пшеничных колосьев связанные ближе к основанию лентой и опирающиеся на два усечённых столба в нижней части шита, в главе чаша с пламенем о пяти языках, все фигуры золотые».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба Маякского сельского поселения и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Примечания